Utilität steht für:
 Utilität (Diagnostik), Nützlichkeit eines diagnostischen Instruments
 Nützlichkeit, siehe Utilitarismus
 Nutzwert, den der Käufer/Investor beim Erwerb von Gütern im Hinblick auf seine gesetzten Ziele erzielt. 

Siehe auch:
 Nutzen (Begriffsklärung)